

Film 
Made for Each Other (1939), film uit 1939 met Carole Lombard en James Stewart
Made for Each Other (1971), film uit 1971 met Renée Taylor en Joseph Bologna
Made for Each Other (2009), film uit 2009 met  Bijou Phillips en Christopher Masterson

Muziek 
Made for Each Other (album), album van de Canadese country-artiest Calvin Wiggett